Robert Manson (1907-2001), photographe français
Robert Manson (né en 1989), rameur néo-zélandais